BiH:
 Sopotnica, naselje podijeljeno među općinama Goražde i Novo Goražde
 Sopotnica (Goražde, BiH)
 Sopotnica (Novo Goražde, BiH)
 Sopotnica (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj

Kosovo:
 Sopotnica (Kačanik, Kosovo), naselje u općini Kačanik

Srbija:
 Sopotnica (Gadžin Han, Srbija), naselje u općini Gadžin Han
 Sopotnica (Prijepolje, Srbija), naselje u općini Prijepolje